IR-26 bezeichnet:

 Ghom (Provinz), ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig bis zum 24. November 2020)
 Qazvin (Provinz), ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig seit dem 24. November 2020)

IR26